Dæk kan henvise til flere artikler:

Dæk (hjul) – sliddelen på et hjul.
Dæk (kommando) – kommando i lydighedstræning for hunde. 
Dæk (skib) – vandrette rumadskillelser på et fartøj.
Dæk (bygning)
Brodæk